Peyon est un nom propre qui peut désigner :

 Olivier Peyon, réalisateur et scénariste français, né en 1969 à L'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne.
 Peyon (Gironde), hameau sur la Via Turonensis du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur la commune de Saucats en Gironde